Poniższa lista przedstawia zestawienie zagranicznych piłkarzy, którzy zanotowali co najmniej jeden oficjalny występ w najwyższej w hierarchii klasie męskich ligowych rozgrywek w Polsce (Liga/I Liga/Ekstraklasa) od sezonu 1927, w którym rozegrano pierwsze mistrzostwa Polski w systemie ligowym. Dotychczas w Ekstraklasie wystąpiło 1526 obcokrajowców reprezentujących 104 federacje zrzeszone w AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC oraz UEFA. Statystyki obejmują dane do sezonu 2021/2022 włącznie.

Za zawodników zagranicznych uważa się piłkarzy, którzy zgodnie z regułami FIFA nie mogą być powołani do reprezentacji Polski:
 zawodnicy mogący być powołani do reprezentacji Polski, ale mający za sobą występy w reprezentacji innego kraju na szczeblu młodzieżowym traktowani są jako obcokrajowcy (Michael Gardawski, Ziggy Gordon, Michael Kostka, Tomás Podstawski, Paul Thomik)
 statystyki dotyczące zagranicznych zawodników, którzy otrzymali obywatelstwo polskie dotyczą okresu do dnia oficjalnego otrzymania przez nich paszportu RP i umożliwienia im tym samym gry w reprezentacji Polski (Sérgio Batata, Mauro Cantoro, Thiago Cionek, Deleu, Roger Guerreiro, Hermes, Hernâni, Emmanuel Olisadebe, Taras Romanczuk, Marcus Vinícius, Aleksandar Vuković)
 zawodnicy, którzy w trakcie gry dla klubu Ekstraklasy otrzymali paszport RP, jednak zgodnie z regułami FIFA nie mogli być powołani do reprezentacji Polski, traktowani są jako obcokrajowcy (Jasmin Burić, Vlastimir Jovanović, Maor Melikson, Artem Putiwcew, Miroslav Radović)
 w zestawieniu nie są ujęci zawodnicy, którzy na poziomie seniorskim oprócz występu w reprezentacji Polski zaliczyli również występ w reprezentacji narodowej innego kraju (Rezső Patkoló, Ernest Wilimowski)
 w zestawieniu nie są ujęci zawodnicy mający status bezpaństwowca (Wahan Geworgian)

Lista zagranicznych piłkarzy w Ekstraklasie

Statystyki

Najwięcej bramek w Ekstraklasie 

|style="width:25%;padding-right:1em" valign="top"|

Najwięcej występów w Ekstraklasie 

|style="width:25%;padding-right:1em" valign="top"|

Zawodnicy według federacji 

|style="width:25%;padding-right:1em" valign="top"|

Zawodnicy według konfederacji

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 RSSSF 
 90minut.pl
 EU-Football.info 
 National Football Teams 

Piłkarze polskich klubów
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
Strony przeglądowe – sport